A Rodovia PR-490 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga as cidades de Iporã (entroncamento com a PR-182) e São Jorge do Patrocínio (entroncamento com a PR-587).

Denominação
De acordo com a Lei Estadual 8.531 de 23/07/1987 chama-se Rodovia Antonio Castro Lima no trecho entre o entroncamento com a PR-182, em Iporã, e no entroncamento com a PR-496, em Altônia.

Características da rodovia
A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 69,55 km (incluindo 30 km de trecho apenas planejado), podendo ser dividida em 3 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão construída: 39,55 km (56,87%)

Extensão pavimentada: 39,55 km (56,87%)

Rodovias do Paraná